Motorfietsmerken:
 Panther (Braunschweig) 
 Panther (Cleckheaton) 
 Panther (Duitsland)

Automerken:
 Panther (Brits automerk), uit Groot-Brittannië
 Panther (San Marinees automerk), uit San Marino
 Panther (Amerikaans automerk), uit de Verenigde Staten

Sport:
 Amsterdam Panthers, een American-footballteam uit Amsterdam
 Carolina Panthers, een American-footballteam uit Charlotte, North Carolina
 Pittsburgh Panthers, de naam van de sportteams van de universiteit van Pittsburgh, Pennsylvania
 Florida Panthers, een ijshockeyteam uit Sunrise, Florida

Overig:
 Panther (Kentucky), een plaats in de Verenigde Staten
 de codenaam voor Mac OS X 10.3, het besturingssysteem van Apple
 Panther (1995), een film van Melvin Van Peebles over de Black Panther-beweging
 Panther (jachtvliegtuig), een vliegtuig van Grumman
 Panzerkampfwagen V Panther, een Duitse tank
 KF51 Panther, een Duitse gevechtstank
 Panther (oorlogsschip), een Grieks oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog
 SMS Panther, een Duitse kanonneerboot

Zie ook 
 Roze panter (doorverwijspagina)